Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2019 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ivan Dodig in Latiša Čan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2019